Sidi Ahmed – comune dell'Algeria
Sidi Ahmed – comune del Marocco